Zachert ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Zachert (* 1940), deutsche Autorin
 Eduard Zachert (1881–1943), sozialdemokratischer Politiker und Widerstandskämpfer
 Hans-Ludwig Zachert (* 1937), deutscher Verwaltungsjurist, Präsident des Bundeskriminalamts
 Herbert Zachert (1908–1979), deutscher Japanologe
 Klaus Zachert (1942–2011), deutscher Politiker (SPD)
 Matthias Zachert (* 1967), deutscher Wirtschaftsmanager, Sohn von Christel und Hans-Ludwig Zachert
 Ulrich Zachert (1943–2009), deutscher Rechtswissenschaftler, Arbeitsrechtler